USS Spruance — кораблі ВМС США, названі на честь адмірала, учасника Другої світової війни Реймонда Спрюенса.

 USS Spruance (DD-963) — ескадрений міноносець однойменного типу. На службі протягом 1975-2005 років. Зданий на злам у 2006 році.
 USS Spruance (DDG-111) — ескадрений міноносець типу «Арлі Берк». Збудований у 2011 році. Станом на 2021 рік перебуває у строю.
 
 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни